Friedrich Pabst (?–1943)– inżynier, architekt, twórca planu Pabsta (plan urbanistyczny dla Warszawy w czasie II wojny światowej)
 Friedrich Pabst – właściciel gruntów, polityk (członek niemieckiego Reichstagu)
 Waldemar Pabst (1880–1970) – niemiecki wojskowy
 Georg  Wilhelm Pabst (1885–1967) – austriacki reżyser